Wendes eller Vendes kan syfta på:

Wendes artilleriregemente – ett svenskt artilleriförband åren 1794–2000.
Wendes flygflottilj – ett tänkt namn till Skånska flygflottiljen.
Wendes trängkår – ett tidigare namn för Skånska trängbataljonen.
Vendes konung – ingick i den svenska kungatiteln från 1540-talet till 1973.
 Vendes, Calvados – en kommun i departementet Calvados i regionen Normandie

Se även
Vender – ett västslaviskt folk under den tidiga medeltiden.